Ирла́ндия может означать:

 Ирландия (Республика Ирландия) — государство в Западной Европе, на острове Ирландия.
 Ирландия — средневековое государство, феодальное владение, существовавшее в 1169/1171—1541 годах.
 Королевство Ирландия — королевство, существовавшее в 1541—1801 годах.
 Ирландская Республика — государство, существовавшее в 1919—1922 годах.
 Ирландское Свободное государство — государство, существовавшее в 1922—1937 годах.
 Ирландия — остров в архипелаге Британских островов.
 Северная Ирландия — административная часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

См. также 
 Айрленд